Plaats in Indonesië
 Lemahduwur (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Lemahduwur (Kuwarasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java